Sandoval steht für:
 Sandoval (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Sandoval ist der Name folgender

Orte:
 Sandoval (Illinois), Ort in Illinois
 Sandoval (Texas), Ort in Texas
 Sandoval County, County in New Mexico
 Sandoval de la Reina, Dorf in Spanien
 Provinz Ángel Sandoval, Provinz in Bolivien

geografischen Objekte:
 Lago Sandoval, See in Peru